Ulica Wolności w Chorzowie
 Ulica Wolności w Jeleniej Górze
 Ulica Wolności w Katowicach
 Ulica Wolności w Nisku
 Ulica Wolności w Poznaniu
 Ulica Wolności w Rudzie Śląskiej
 Ulica Wolności w Warszawie
 Ulica Wolności w Zabrzu

Zobacz też:
 Aleja Wolności
 Plac Wolności

Wolności